En aquesta temporada es va celebrar la primera edició de la lliga espanyola (1928−29), que va ser guanyada pel Futbol Club Barcelona. Les dades més destacades de la temporada 1928-1929 del Futbol Club Barcelona són les següents:

1929

Març
 23 març - Tomàs Rosés és escollit nou president del FCB per l'assemblea de socis

Febrer 
 17 febrer - 2a. jornada de Lliga: El Real Madrid s'imposa al FCB a Les Corts (1-2). Gol blaugrana de Parera en un partit desafortunat amb penal fallat pel Barça. Prèviament al mateix Camp de les Corts, que va acollir dos partits seguits, l'Europa es va imposar a l'Arenas de Getxo (5-2)
 12 febrer - 1a. jornada de Lliga: El Barça debuta a la Lliga a Santander amb victòria davant el Racing (0-2). Manuel Parera és l'autor dels dos primers gols del Barça en la història de la Liga en un partit plujós i presidit per la duresa a la segona part
 7 febrer - Segon partit amistós contra el Barracas argentí amb nova victòria del Barça (3-2) a Les Corts. Campabadal (2) i Ramon marquen pel Barça i l'argentí Servando Pérez s'encarrega de l'arbitratge.
 2 febrer - Victòria blaugrana a Les Corts (2-1) contra l'equip argentí del Club Sportivo Barracas en el primer dels dos partits amistosos contra aquest equip que visita Barcelona. García i Arocha van fer els gols.

Plantilla

Classificació

Resultats

Referències 

Temporades del FC Barcelona
Competicions esportives del 1928 a Catalunya
Competicions esportives del 1929 a Catalunya